Grauman's Chinese Theatre – nome originario del TCL Chinese Theatre, teatro di Los Angeles, negli Stati Uniti d'America
 Grauman's Egyptian Theatre – cinema di Los Angeles, negli Stati Uniti d'America
 Kristen Grauman – informatica statunitense
 Sid Grauman – imprenditore, attore e uomo di spettacolo statunitense
 Walter Grauman – regista e produttore televisivo statunitense